(signifiant « dragon de Chongqing », d'après Yuzhou, un ancien nom de Chongqing) est un genre éteint de dinosaures Sauropoda Macronaria de la formation Shaximiao du Jurassique moyen de Chongqing, en Chine. Le type et la seule espèce est .

Découverte et dénomination 
Après la découverte d'une nouvelle carrière de la formation Shaximiao en 2016, l'holotype de Yuzhoulong, CLGRP V00013, a été découvert dans la ville de Pu'an, dans le comté de Yunyang à Chongqing. Il a été nommé comme un genre et une espèce distincts par Dai  en 2022. Le nom générique, « Yuzhoulong », honore « Yuzhou », l'ancien nom de Chongqing, tandis que le nom spécifique, « qurenensis », est dérivé de Quren, l'ancien nom de Yunyang.

Description 
Yuzhoulong n'est connu que par un squelette partiel, dont une partie du crâne, d'un individu immature subadulte. Il était partiellement enterré dans la roche au moment de sa description, mélangé aux fossiles d'un autre Sauropoda sans nom.

Classification 
En 2022, Dai  ont ajouté Yuzhoulong à un certain nombre d'analyses phylogénétiques différentes, qui l'ont systématiquement classé parmi les Macronaria basaux. Cela prouve que les Macronaria existaient au moins au Jurassique moyen, indiquant une plus grande diversité de Néosauropoda à cette époque. Le cladogramme ci-dessous présente les résultats d'une de leurs analyses phylogénétiques.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Chine